Maria (moeder van Jezus) (Engels: Saint Mary)
 Saint Mary (Antigua en Barbuda), een parish van Antigua en Barbuda
 Saint Mary (Jamaica), een parish van Jamaica
 Saint Mary (Jersey), een gemeente op Jersey
 St. Mary's (Scilly-eilanden), een eiland van de Scilly-eilanden
 St. Mary's Airport, een vliegveld op het eiland St. Mary's
 St. Mary's Stadium, het voetbalstadion van Southampton FC
 Île Sainte-Marie, een eiland voor de kust van Madagaskar

Canada
 St. Mary's (Newfoundland en Labrador), een plaats in Canada
 St. Marys (Ontario), een plaats in Canada
 St. Marys (rivier), een rivier in het Grote Merengebied, aan de grens tussen Canada en de VS

Verenigde Staten
 St. Mary's (Alaska), een plaats in de staat Alaska
 St. Mary's (Colorado), een plaats in de staat Colorado
 St. Marys (Georgia), een plaats in de staat Georgia
 St. Marys (Iowa), een plaats in de staat Iowa
 St. Marys (Kansas), een plaats in de staat Kansas
 Saint Mary's County, een county in Maryland
 St. Marys (Ohio), een plaats in de staat Ohio
 St. Marys (Pennsylvania), een plaats in de staat Pennsylvania
 St. Marys, (West Virginia), een stad in Pleasants County, in West Virginia
 St. Mary (Missouri), een plaats in de staat Missouri
 St. Mary Parish, een parish van de staat Louisiana
 Saint Mary's County, een county van de staat Maryland